Alan Liebeskind (Ciudad Guayana, 7º de janeiro de 1985) é um futebolista venezuelano que atua como goleiro. Atualmente está no Deportivo Italia da Venezuela.

Referências 

Futebolistas da Venezuela